L'estime de soi ou estime des autres.
 La navigation à l'estime, une méthode de navigation.
 Léon Dumarsais Estimé, homme politique haïtien.

Voir aussi 
 
Patronyme haïtien